Die Scottish Football League Division One wurde 1970/71 zum 71. Mal ausgetragen. Es war zudem die 74. Austragung der höchsten Fußball-Spielklasse innerhalb der Scottish Football League, in welcher der Schottische Meister ermittelt wurde. Sie begann am 29. August 1970 und endete am 1. Mai 1971. In der Saison 1970/71 traten 18 Vereine in insgesamt 34 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient.

Die Meisterschaft gewann zum insgesamt 26. Mal in der Vereinsgeschichte Celtic Glasgow. Die Bhoys qualifizierten sich als Meister für die folgende Europapokal der Landesmeister Saison-1971/72. Der Vizemeister, sowie die Dritt- und Fünftplatzierten, der FC Aberdeen, der FC St. Johnstone und FC Dundee qualifizierten sich für den UEFA-Pokal. Als unterlegener Pokalfinalist qualifizierten sich die Glasgow Rangers für den Europapokal der Pokalsieger. In diesem europäischen Wettbewerb gewannen die Rangers das Finale mit 3:2 gegen den FK Dynamo Moskau. Die Raith Rovers und der FC Cowdenbeath stiegen in die Division Two ab. Torschützenkönig wurde mit 22 Treffern Harry Hood von Celtic Glasgow.

Statistik

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Siehe auch 
 Old Firm
 Edinburgh Derby
 Dundee United
 New Firm
 Liste der Torschützenkönige der Scottish Football League

Weblinks 
 Scottish Division One 1970/71 bei statto.com
 Scottish Division One 1970/71 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1970/71
1970 71